Nayak,(w USA pt. Nayak: The Hero) to film wyreżyserowany w 1966 przez Satyajit Raya, według własnego scenariusza.

Obsada 
 Uttam Kumar – Arindam Mukherjee
 Sharmila Tagore – Aditi
 Bireswar Sen – Mukunda Lahiri
 Somen Bose	... 	Sankar
 Nirmal Ghosh	... 	Jyoti
 Premangshu Bose	... 	Biresh
 Sumita Sanyal	... 	Promila Chatterjee
 Ranjit Sen	... 	Haren Bose
 Bharati Devi	... 	Manorama (żona p. Bose)
 Lali Chowdhury	... 	Bulbul (córka p. Bose)
 Kamu Mukherjee	... 	Pritish Sarkar
 Susmita Mukherjee	... 	Molly (żona Sarkara)
 Subrata Sensharma	... 	Ajoy
 Jamuna Sinha	... 	Sefalika (żona Ajoya)
 Hiralal	... 	Kamal Misra

Linki zewnętrzne 
 Plakat filmu
 
 
 http://www.imdb.com/title/tt0060742/

Filmy w języku bengalskim
Indyjskie filmy z 1966 roku
Filmy w reżyserii Satyajita Raya
Indyjskie dramaty filmowe